Peremoschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Peremoschnoje/Переможное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka, siehe Peremoschne (Ustyniwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Peremoschne (Lutuhyne)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Peremoschne (Schtschastja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Peremoschne (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Peremoschne (Lyman)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Rosdol, siehe Peremoschne (Wassyliwka, Rosdol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, Stadtgemeinde Wassyliwka, siehe Peremoschne (Wassyliwka)

 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Peremoschne (Melitopol)